El término Mauricio Martínez puede hacer referencia a:

 Mauricio Martínez, actor y cantante mexicano;
 Mauricio Jaramillo Martínez, abogado y político colombiano;
 Mauricio Martínez, futbolista argentino;
 Mauricio Martínez Zambrano, poeta chileno;
 Mauricio Martínez, futbolista venezolano;